Ljuba - Corpo e anima – film del 1997 diretto da Bruno Mattei
 Corpo e anima (Testről és lélekről) – film del 2017 diretto da Ildikó Enyedi